Irrach ist der Ortsname von

 Irrach (Außernzell), Ortsteil der Gemeinde Außernzell, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Irrach (Baierbach), Ortsteil der Gemeinde Baierbach, Landkreis Landshut, Bayern